Fredede fortidsminder i Viborg Kommune har flere betydninger:

 Fredede fortidsminder i Viborg Kommune (A-Q)
 Fredede fortidsminder i Viborg Kommune (R-Å)